Фінал кубка Англії з футболу 2008 — 127-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Кардіфф Сіті» і «Портсмут».

Шлях до фіналу

Матч 

2008
Англія
Футбольні змагання у Лондоні
Травень 2008
2008 в англійському спорті